Torridge kan syfta på:

 Torridge District – ett distrikt i Devon, England
 River Torridge – ett vattendrag i England